Die Classic Formula Ford Competition (CFFC) war eine Autorennserie für Amateure, die von 2000 bis 2009 ausgetragen wurde.

Rennen wurden in der CFFC in einsitzigen offenen Rennwagen entweder mit einem Ford-Kent-Motor mit 1,6 Liter Hubraum oder einem Ford-OHC-Motor mit 2,0 Liter Hubraum ausgetragen. Die Meisterschaft war in drei Klassen eingeteilt:

 Klasse A: Formel Ford 2000, Baujahr 1975 bis einschließlich Baujahr 1988
 Klasse B: Formel Ford 1600, Baujahr 1979 bis einschließlich Baujahr 1988
 Klasse C: Formel Ford 1600, Baujahr 1967 bis einschließlich Baujahr 1978.

Die CFFC zeichnete sich aufgrund des relativ engen Reglements durch geringe technische Unterschiede zwischen den Autos aus, so dass das fahrerische Können im Vordergrund stand.

Meister

Weblinks 

 Seite der CFFC

Formel-Rennserie